Nieuwendijk (Altena), een plaats in de gemeente Altena, provincie Noord-Brabant.
Nieuwendijk (Amsterdam), een straat in Amsterdam, provincie Noord-Holland.
Nieuwendijk (Moerdijk), voormalige buurtschap in de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant.
Nieuwendijk (Zuid-Holland), een plaats in de Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland.
Pasbrug-Nieuwendijk, een wijk in de Belgische gemeente Sint-Katelijne-Waver.